Na Litwie:
 Pogiry – miasteczko na Litwie w okręgu kowieńskim w rejonie kiejdańskim
 Pogiry – wieś (osiedle) w okręgu wileńskim w rejonie wileński, siedziba gminy Pogiry
 Pogiry − nieistniejąca obecnie wieś w okręgu wileńskim, rejonie solecznicki, gmina Soleczniki, do 1995 stanowiąca litewską eksklawę na Białorusi